Балајнац може бити:

 Балајнац (Деспотовац), насељено место у општини Деспотовац, Поморавски округ, 
 Балајнац (Мерошина), насељено место у општини Мерошина, Нишавски округ,